Un magicien est une personne pratiquant la magie. Par extension, on utilise également ce terme pour désigner un prestidigitateur (ou illusionniste), c'est-à-dire une personne usant d'artifices pour donner l'illusion d'actes de magie, et faisant généralement commerce de ses talents par l'organisation de spectacles.

Personnalité 
 Simon le Magicien, Simon le Mage ou Simon de Samarie est un chrétien gnostique du , considéré comme hérétique.

Art et culture 
 Mandrake le Magicien est un personnage de comic strip créé par Lee Falk en 1934.
 M le Magicien était une bande dessinée de Massimo Mattioli pour le journal Pif Gadget (1968-1973).
 Le Matin des magiciens est un livre de Louis Pauwels et Jacques Bergier publié en 1960, considéré comme le manifeste du réalisme fantastique.
 Le magicien (ou mage) est une classe de personnage dans divers jeux de rôle.

Voir aussi 
 
 
 Prestidigitateur
 Sorcier